Ojiboué peut désigner :
 le peuple des Ojibwés (ou Anishinaabes).
 la langue ojibwé.